RAMB steht als Abkürzung für:
die staatliche italienische Handelsgesellschaft für Bananen aus den Kolonien in den 1930er Jahren, siehe Regia Azienda Monopolio Banane
die Namen von vier Kühlfrachtschiffen der RAMB, die im Zweiten Weltkrieg als Hilfskreuzer eingesetzt wurden, siehe RAMB-Klasse

Ramb ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd-Thomas Ramb (* 1947), Mitglied der ehemaligen Partei Bund freier Bürger

Siehe auch:
 Ramp

Abkürzung